Optische en geluidssignalen, de signalen die door hulpdiensten worden gebruikt tijdens spoedritten
 Oorlogsgravenstichting, een Nederlandse stichting die wereldwijd meer dan 50.000 oorlogsgraven beheert